Пальмен (нем. Palmén) — фамилия. Известные носители:
 Пальмен, Эрнст Густав (1849 –1919) — финский историк.
 Пальмен, Эрнст Филип (1916–1991) — финский зоолог, ректор Хельсинкского университета.

См. также 
 Пальмен — баронский род.